«Лебедь» (фр. название - "La Russie") — дирижабль, построенный в 1909 году по российскому заказу на заводе «Lebaudy» во Франции (отсюда ещё одно встречающееся в литературе название дирижабля — «Лебоди»).

Автор проекта французский конструктор дирижаблей Анри Жюлио (Henri Julliot).

Описание

История

Источники информации 
 Арие М. Я. Дирижабли — Киев: Наук. думка, 1986.
 Дирижабли на войне. Сост. В. А. Обухович, С. П. Кульбака. — Мн.: Харвест; М.: ООО «Издательство ACT», 2000.

Ссылки 
 фотография дирижабля «Лебедь» на сайте проекта «Энциклопедия Долгопрудного» ;
 фотографии дирижабля «Лебедь» (1, 2) и его гондолы на сайте Rosebud’s WWI and Early Aviation Image Archive.

Полужёсткие дирижабли
Дирижабли Российской империи